Franz von Bodman ist der Name folgender Personen:

* Franz von und zu Bodman (1835–1906), deutscher Grundherr und Politiker
 Franz von Bodman (1908–1945), deutscher Arzt und SS-Obersturmführer, siehe Franz von Bodmann